Mužská čtyřhra Open 13 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na halovém tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Francouzi Jérémy Chardy a Fabrice Martin, kteří do turnaje nezasáhli. Martin se zúčastnil souběžně hraného Rio Open 2020 v Brazílii.

Vítězem se stal nenasazený, francouzsko-kanadský pár Nicolas Mahut a Vasek Pospisil, který ve finále zdolal nizozemsko-chorvatské turnajové dvojky Wesleyho Koolhofa s Nikolou Mektićem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 280 bodů a, po triumfu na Rotterdam Open 2016, získali druhou společnou trofej ze třetího turnaje, kde startovali jako pár. Mahut vybojoval jubilejní třicátý deblový titul na okruhu ATP Tour a na Open 13 navázal na trofeje z let 2012 a 2017. Pro Pospisila to bylo sedmé deblové vítězství na túře ATP.

Nasazení párů 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinále) 
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (finále)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020